Серии дивизионов Американской лиги (СДАЛ) () - раунд плей-офф МЛБ, по результатам которого определяются участники Чемпионской серии Американской лиги. СДАЛ состоит из двух серий игр до 3 побед (максимум 5 игр), участниками которых являются 3 победителя дивизионов Американской лиги, а также команда, одержавшая победу в раунде уайлд-кард.

История и формат

Серии дивизионов впервые были проведены в сезоне 1981, когда в результате забастовки сезон был разделен на две части, и возникла необходимость определить победителя дивизиона на основе результатов каждой из частей сезона.
На постоянной основе этот раунд плей-офф начал проводиться с сезона 1995.

На данный момент все команды Американской лиги принимали участие в СДАЛ более 2-х раз и как минимум однажды успешно проходили этот раунд.
Чаще всех участвовали Нью-Йорк Янкиз, Бостон Ред Сокс и Кливленд Индианс (22, 14 и 11 раз, соответственно). Команда из Нью-Йорка является самой успешной командой данного раунда (13 выигранных серий).
Последними участниками этапа стали Торонто Блю Джейс и Хьюстон Астрос в сезоне 2015. При этом, канадская команда - единственная, кто имеет 100 - процентный результат при прохождения данного этапа (2 из 2).

Порядок проведения серий несколько раз претерпевал изменения.Существующий в настоящее время формат действует с сезона 2012:
 победители дивизионов автоматически получают 1-3 места посева в соответствии с показателями в регулярном сезоне.
 команды, имеющие более высокий номер посева, получают преимущество дополнительной домашней игры.
 лучшая (по итогам регулярного сезона) команда лиги встречается с победителем раунда уайлд-кард. Оставшаяся пара победителей дивизионов играет между собой.
 игры проводятся в формате "2-2-1" (2 домашние/гостевые игры, 2 гостевые/домашние игры, 1 домашняя/гостевая игра).

Результаты

Результаты по сезонам
 WC - команда, прошедшая через уайлд-кард

Сводная статистика

Повторяющиеся пары соперников

 Начиная с сезона 1998 Милуоки Брюэрс выступает в Национальной лиге.

См. также 

Серии дивизионов Национальной лиги
Плей-офф МЛБ

Ссылки 

Baseball-Reference.com
MLB.com

Плей-офф МЛБ